Die Kurzschwanzflugsaurier (Pterodactyloidea) sind eine Gruppe (Taxon) der Flugsaurier (Pterosauria).

Der Fossilbericht dieser großen Klade der Flugsaurier setzt im frühen Unterjura (Hettangium) ein und erstreckt sich bis zum Ende des Mesozoikums an der Kreide-Tertiär-Grenze (199,6 bis 65,5 mya). Unter den Kurzschwanzflugsauriern befanden sich die größten flugfähigen Lebewesen der Erdgeschichte. Ihr größter Vertreter war Quetzalcoatlus aus der späten Oberkreide von Texas, der eine Flügelspannweite von mindestens 12 Metern erreichte. Der stammesgeschichtlich älteste und zugleich auch einer der kleinsten Angehörigen dieser Gruppe war Pterodactylus aus dem mitteleuropäischen Oberjura mit einer Spannweite von 50 bis 75 Zentimetern. Diese Gattung, die zuerst in den bayerischen Solnhofener Plattenkalken gefunden wurde, war namensgebend für die gesamte Gruppe.

Merkmale 

Ihr genereller Bauplan war denen der langschwänzigen Flugsaurier („Rhamphorhynchoidea“) sehr ähnlich, doch hatten sie einen stark verkürzten Schwanz, der seine Bedeutung für den Flug wohl eingebüßt hatte, und einen verlängerten Hals und Kopf. Außerdem waren ihre Mittelhandknochen verlängert, wodurch sie, sich quadruped, mit allen vier Gliedmaßen aufstützend, aufrechter standen.

Systematik 
Die Kurzschwanzflugsaurier werden in vier Taxa unterteilt, die in der klassischen, rangbasierten Systematik als Überfamilien eingeordnet wurden. Es sind die Ornithocheiroidea, zu denen vor allem große Segelflieger wie Pteranodon gehören, und die sich über die Meere fliegend ähnlich wie die heutigen Albatrosse und Fregattvögel von Fisch ernährten. Weitere Gruppen sind die Ctenochasmatoidea, die ein Reusengebiss hatten und ihre Nahrung wahrscheinlich watend in flachen Bereichen der Flüsse und Seen suchten, die Dsungaripteroidea, die ein Brechscherengebiss entwickelten, um hartschalige Nahrung wie Muscheln oder andere Weichtiere fressen zu können, und schließlich die Azhdarchoidea, deren frühe Formen Fischfresser waren, die späteren aber eher terrestrische Biotope bewohnten und sich wahrscheinlich oft auf dem Boden aufhielten und dort nach Art gigantischer Störche jagten oder sich wie Marabus von Aas ernährten. 

Die verwandtschaftlichen Beziehungen verdeutlicht folgendes Kladogramm:

Literatur 
 David M. Unwin: The Pterosaurs. From Deep Time. PI Press, New York NY 2006, ISBN 0-13-146308-X.

Erstbeschreibung 
 Felix Plieninger: Beiträge zur Kenntniss der Flugsaurier. In: Palaeontographica. Bd. 48, Lieferung 2/3, 1901, , S. 65–90, Digitalisat.

Weblinks

Einzelnachweise 

Flugsaurier